Gian Luigi Beccaria
 Luigi Incisa Beccaria di Santo Stefano
 Luigi Beccaria conosciuto come Gigi Beccaria